Beppo kan avse:
 Beppo: en venetiansk historia – episk dikt av Lord Byron från 1818, svensk översättning 1857.
 Beppo – signatur för den svenske författaren Gustaf Lorentz Sommelius
 Beppo (tecknad serie) – en tecknad serie av Joakim Pirinen
 Clownen Beppo